Anisomeridium — рід грибів родини Monoblastiaceae. Назва вперше опублікована 1928 року.

Класифікація 
До роду Anisomeridium відносять 103 видів:

Примітки 

Роди грибів